Йована Якшич (; родена на 30 септември 1993 г. в Белград) е сръбска тенисистка.

Якшич има 14 титли на сингъл от веригата на ITF в кариерата си. На 12 май 2014 г. тя достига до своето рекордно място на сингъл в световната ранглиста – No.102. А на 25 август 2014 г. стига до номер 587 в света при двойките.

Участвала е и на Фед Къп за отбора на Сърбия. Отношението ѝ победи–загуби е 1–2, като своя дебют тя направи през месец февруари 2014 г., когато страната ѝ се изправи срещу тима на Канада.

През 2014 г. стига до първия си финал на турнир от календара на WTA – на Монтерей Оупън 2014. Там тя отстъпва на сънародничката си Ана Иванович в два сета.

Лични данни 
Родена е в семейството на Александър и Даниела; има брат, който се казва Милан. Започва да играе тенис, когато е на 8. Говори сръбски, английски, немски, италиански и испански. Обича животните и има куче на име Беки. Обича и да пее и да чете книги. Играе главно на основната линия; любимият ѝ удар е форхендът, а любимата ѝ настилка – твърдата.

Финали на турнири от WTA Тур

Сингъл: 1 (0–1)

ITF Финали: 21 (14–7)

Сингъл: 20 (14–6) 

(з) = В зала

Двойки: 1 (0–1)

Източници

Външни препратки 
 Официален сайт 
 
 
  Фед Къп профил
  Официален профил в Twitter
  Официален профил във Facebook

Родени през 1993 година
Сръбски тенисистки